Lucid Games Limited — британский разработчик видеоигр, базирующийся в Ливерпуле. Студия была основана в феврале 2011 года бывшими сотрудниками Bizarre Creations, которая была закрыта неделей ранее. Известные игры, разработанные Lucid Games, включают Geometry Wars 3: Dimensions (2014) и Destruction AllStars (2021).

История

Игры

Примечания 

Производители компьютерных игр по алфавиту
Производители компьютерных игр Великобритании